Hällan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hällan, Jakobstad, Österbotten, https://www.openstreetmap.org/#map=16/63.6972/22.6563
 Hällan, Kristinestad, Österbotten,

Sverige 

 Hällan (naturreservat), Åre kommun, Jämtlands län, 

Robotskapade Finlandförgreningar